Leão foi o nome adotado por vários papas católicos: 

045  São Leão I, o Grande ~ (440-461) 	
080  São Leão II ~ (682-683) 	
097  São Leão III ~ (795-816) 	
104  São Leão IV ~ (847-855) O.S.B.	
119  Papa Leão V ~ (903) 	
125  Papa Leão VI ~ (928-929) 	
128  Papa Leão VII ~ (936-939) O.S.B.
133  Papa Leão VIII ~ (963-964) 	
154  São Leão IX ~ (1049-1054) 	
224  Papa Leão X ~ (1513-1521) 	
239  Papa Leão XI ~ (1605) 	
259  Papa Leão XII ~ (1823-1829) 	
263  Papa Leão XIII ~ (1878-1903)

Desambiguação